Robert Eriksson kan ha flera betydelser:

Robert Eriksson (musiker) (född 1972), svensk musiker
Robert Eriksson (speedwayförare) (född 1974), svensk speedwayförare
Robert Eriksson (pastor) (född 1978), svensk pastor, musiker och författare
Robert Eriksson (politiker) (född 1974), norsk politiker
Robert Eriksson (fotbollsspelare)